Mariannenhof steht für:
 Mariannenhof (Stangheck), Teil der Gemeinde Stangheck, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Mariannenhof (Wriezen), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg